Topsy steht für:

 Künstlername von Gunnel Frankl, siehe Hai & Topsy
 Topsy (Elefant), ein weiblicher Zirkuselefant

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Topsy (Louisiana), im Jefferson Davis Parish
 Topsy (Missouri), im Mercer County
 Topsy (Tennessee), im Wayne County

See in Neuseeland:
 Lake Topsy, in der Region West Coast

TOPSY steht als Abkürzung für:
 TOPSY (Teachable OPerating SYstem), ein Betriebssystem

Siehe auch:
 Topsy-Turvy

Abkürzung